«Glitter» () — альбом-саундтрек до фільму «Блиск» (2001) та восьмий студійний альбом американської R&B/поп-співачки Мераї Кері. Реліз відбувся 11 вересня 2001 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мераї Кері

Альбоми Мераї Кері
Альбоми Virgin Records
Саундтреки за алфавітом